Le terme discordance peut faire référence à :

 En psychiatrie, le syndrome de discordance.

 En neurosciences, la négativité de discordance.

 En géologie et stratigraphie, la discordance.

 En musique, le groupe de Grindcore Discordance Axis.